La pyxis est un vase grec antique servant de coffret à bijoux ;
 La pyxis est une tortue.
 Pyxis est le nom latin (tiré du grec πυξίς {pyxís}, coffret) abrégé de la constellation australe de la Boussole.